Чехрак — хутор в Кошехабльском районе Республики Адыгея России. Входит в Майское сельское поселение.

География 
Расположен на одноимённой реке.

Население

Улицы 
 Калинина.

Примечания

Ссылки 
 Структура избирательных округов Гиагинского района
 Чехрак (хутор)

Населённые пункты Кошехабльского района